Надрічненська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Надрічненська сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район